«Танец» («День и ночь», 1856) — картина Вильяма Бугро, находится в коллекции музея Орсе (Париж);
 «Танец» (1909—1910) — картины Анри Матисса, находятся в коллекции Музея современного искусства (Нью-Йорк) и в коллекции Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург).

См. также 
 «Парижский танец»